Флэш:
 Флэш
 Флэш (фильм)
 Флэш (телесериал)